Щуча́нский район — административно-территориальная единица (район) в Курганской области России. В рамках организации местного самоуправления в границах района существует муниципальное образование Щучанский муниципальный округ (с 2004 до 2021 гг. — муниципальный район).

Административный центр — город Щучье.

География 
Расположен в западной части Курганской области. Граничит с  с Катайским, Далматовским, Шумихинским, Альменевским и Сафакулевским районами области, а также с Челябинской областью. Общая площадь района 2858 км², его протяжённость с севера на юг 110 км, и с запада на восток 60 км. С запада на восток территорию района пересекают исторический ход Транссибирской железнодорожной магистрали и федеральная автодорога Р-254 «Иртыш»

На территории района зафиксировано более одиннадцати поселений каменного века (неолита-энеолита), свыше тридцати памятников эпохи бронзы, пять памятников раннего железного века и средневековья. Среди них, известные у с. Белоярское, д. Кузнецово, д. Красноярка, оз. Алакуль и с. Чумляк, где открыты многослойные захоронения.

На территории района находится государственный природный (зоологический) Щучанский заказник.Площадь 11670 га. Охраняемые виды: сибирская косуля, лось, кабан, барсук, боровая, водоплавающая дичь, журавли, тетерев, глухарь, заяц, лиса, болотная дичь, редкие виды животных Курганской области и Российской Федерации.

 Озёра
В районе более 140 больших и малых озёр. Семь озёр находятся на территории районного центра, это оз. Нифановское, оз. Щучанское, оз. Окунёво, оз. Поганое, оз. Шестое, оз. Генеральское и оз. Аринино. В реку Миасс впадает река Чумляк, ручьи Чесноковка, Мокруша, Чумлячка, Тукманка, Нифанка, Наумовский, Белый Лог, Мокрый Лог, Медведский, Лог Карачелка.

История 
В 1913 году на территории современного Щучанского района было три волости Белоярская. Сухоборская и Чумлякская Челябинского уезда Оренбургской губернии и Песчанская волость Шадринского уезда Пермской губернии. Одни из старейших населённых пунктов района сёла Чумляк (1679 г.), Песчанское (1685 г.), Пуктыш (1710 г.), Чистое (1711 г.), Сухоборское (1712 г.) и Белоярское (1740 г.). 

Район образован на основании постановлений ВЦИК от 3 ноября и 12 ноября 1923 году в составе Челябинского округа Уральской области. В его состав вошло 18 сельсоветов: Даньковский, Зайковский, Ивановский, Калмаково-Камышский, Калмаковский (Калмаково-Миасский), Козинский, Кузнецовский, Медведевский, Никитинский, Нифанский, Пуктышский, Советский, Старопанькинский, Сухоборский, Чистовский, Чумлякский, Щучанский, Яковлевский. 
 
В 1924-1925 гг. образованы Петровский и Петрушинский сельсоветы, упразднены Козинский, Кузнецовский, Нифанский, Советский и Старопанькинский сельсоветы.

Постановлением президиума Уралоблисполкома от 15 сентября 1926 года Яковлевский сельсовет передан в Миасский район, Куликовский сельсовет передан из Миасского района.

Решением комиссии по районированию при президиуме Уралоблисполкома от 17 августа 1929 года в район передан Канашевский сельсовет Миасского района (за исключением д. Адишевой).

Постановлением ВЦИК от 20 апреля 1930 года в район переданы Белоярский, Красноярский, Пивкинский, Притчинский, Чесноковский и Яковлевский сельсоветы упразднённого Миасского района, Аптыкаевский сельсовет (за исключением д. Аптыкаевой) упразднённого Яланского района.

Постановлением ВЦИК от 1 января 1932 года в район переданы Галкинский, Гладский, Заозерский, Кнутовский, Михайловский, Могильский, Николаевский, Песчанский, Прошкинский, Утичьевский, Ушаковский, Чердаковский, Чудняковский и Яшкинский сельсоветы упразднённого Песчанского района. Постановлением ВЦИК от 17 января 1934 года вошёл в состав образованной Челябинской области.

Постановлением ВЦИК от 18 января 1935 года в образованный Галкинский район переданы Галкинский, Гладский, Заозерский, Кнутовский, Михайловский, Могильский, Никитинский, Николаевский, Песчанский, Петровский, Прошкинский, Пуктышский, Утичьевский, Ушаковский, Чердаковский, Чудняковский и Яшкинский сельсоветы.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 января 1941 года в образованный Красноармейский район переданы Ивановский, Канашевский, Пашнинский и Таукаевский сельсоветы.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 августа 1942 года нас. п. Щучье отнесён к категории рабочих посёлков, Щучанский сельсовет переименован в Нифанский.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года район включён в состав Курганской области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 мая 1945 года рабочий посёлок Щучье преобразован в город.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1954 года упразднены Даньковский, Куликовский, Притчинский, Чесноковский, Яковлевский сельсоветы, образован Новоботовский сельсовет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 октября 1954 года Новоботовский сельсовет переименован в Каясанский.

Решением Курганского облисполкома от 28 мая 1960 года упразднён Медведевский сельсовет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 ноября 1960 года в район переданы Николаевский и Пуктышский сельсоветы упразднённого Галкинского района.

Решением Курганского облисполкома от 19 января 1961 года упразднён Петрушинский сельсовет.

Решением Курганского облисполкома от 22 января 1962 года упразднён Красноярский сельсовет, образован Михайловский сельсовет.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года образован укрупнённый Щучанский сельский район с велючением в его состав территории упразднённого Сафаколевского района, части территории упразднённого Альменевского района, Песчанского сельсовета Уксянского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 марта 1964 года Бороздинский и Танрыкуловский сельсоветы переданы в Шумихинский сельский район.

Решением Курганского сельского облисполкома от 27 апреля 1964 года упразднён Михайловский сельсовет.

Решением Курганского сельского облисполкома от 29 июня 1964 года Калмаково-Миасский сельсовет переименован в Петровский.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года Щучанский сельский район преобразован в район и разкурупнён. Во вновь образованный Сафакулевский район переданы Аджитаровский, Бакаевский, Бахаревский, Камышинский, Карасёвский, Мартыновский, Сарт-Абдрашевский, Сафакулевский, Субботинский, Сулеймановский, Султановский, Яланский сельсоветы.

Решением Курганского облисполкома от 8 апреля 1968 года Пивкинский сельсовет переименован в Майковский.

Решением Курганского облисполкома от 27 августа 1987 года Калмаково-Камышский сельсовет переименован в Варгановский.

Решением Курганского облисполкома от 28 июня 1989 года образованы Медведевский и Пивкинский сельсоветы.

Постановлением Президиума Курганского областного Совета народных депутатов от 9 октября 1991 года образован Тунгуйский сельсовет, упразднённый Законом Курганской области от 31 октября 2018 года.

Законом Курганской области от 29 декабря 2021 года в районе упразднены все сельсоветы.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Щучье) составляет  % от всего населения района.

 Национальный состав
Население района 22 881 человек (2012), в основном, русские. Также есть населённые пункты со значительным или преобладающим башкирским населением (д. Арасланова). Кроме того, проживают также татары (около 1000 человек) украинцы, удмурты, казахи, коми-пермяки, армяне, немцы и др.

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства, до 2021 года район делился на административно-территориальные единицы: 1 город районного подчинения и 15 сельсоветов.

В рамках муниципального устройства, до 2021 года в одноимённый муниципальный район входили 16 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 15 сельских поселений.

Законом Курганской области от 31 октября 2018 года, в состав Сухоборского сельсовета с 17 ноября 2018 года было включено единственное село упразднённого Тунгуйского сельсовета.

Законом Курганской области от 29 декабря 2021 года, муниципальный район и все входившие в его состав городское и сельские поселения были упразднены и преобразованы путём их объединения в муниципальный округ; помимо этого были упразднены и сельсоветы района как его административно-территориальные единицы.

Населённые пункты 
В Щучанском районе (муниципальном округе) 54 населённых пункта, в том числе один город и 53 сельских населённых пункта.

Экономика 
Основу экономики района составляет сельское хозяйство. Крупнейшие предприятия: ООО «Чумлякский элеватор», мукомольный завод ПАО «Муза». На 1 января 2016 года на учёте состояли 283 организации всех форм собственности, 322 индивидуальных предпринимателя и 11 глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

В 2009 и 2014 годах район был награждён областной премией имени Терентия Семёновича Мальцева.

В посёлке Плановый (город Щучье) развёрнут объект по уничтожению химического оружия (в/ч 92746).

СМИ 
Щучанская районная газета «Звезда» основана в мае 1930 года. Она дипломант всероссийского конкурса «10 лучших газет России 2016 года».

Люди, связанные с районом 

  Герои Советского Союза
 Ваганов, Александр Васильевич,
 Галин, Михаил Петрович,
 Кузнецов, Георгий Степанович,
 Худяков, Николай Александрович.

  Полные кавалеры ордена Славы
 Верховых, Иван Андреевич,
 Гладышев, Иван Васильевич,
 Кирьянов, Александр Иванович,
 Луговых, Михаил Григорьевич,
Шишкин, Степан Иванович
  Герои Социалистического Труда
 Подгорбунских, Анна Егоровна,
 Чепелев, Иван Григорьевич.
 Герой Российской Федерации  
 Панфилов Илья Борисович
 Другие
 Абрамовский, Андрей Петрович (1924—2014) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995). Автор около 400 научных работ.
 Блохин, Леонид Гаврилович (1921—1982) — директор Челябинского механического завода, советский изобретатель, кандидат технических наук.
 Владимиров, Федор Алексеевич (1875—после 1912 г.) — депутат 3-й Государственной думы 4-го созыва (фракция прогрессистов) от Чумлякской волости Оренбургской губернии.
 Гехт, Ирина Альфредовна (1969) — российский политик, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, от исполнительного органа государственной власти Челябинской области. С 11 июля 2019 года первый заместитель губернатора Челябинской области.
 Григорович, Анатолий Фёдорович (1907—1999) — заслуженный работник пищевой индустрии РФ (1997), изобретатель и рационализатор Министерства заготовок СССР, Лауреат Сталинской премии (1949).
 Евладов, Венедикт Викторович (1861—1914) — с 1887 года настоятель Спасской церкви в слободе Чумлякская Челябинского уезда. Законоучитель местного 2-классного училища Министерства народного просвещения, преподавал в сельских школах Чумлякского прихода. В 1912 году депутат 4-й ГД (Государственная дума Российской империи) от Оренбургской губернии.
 Загидуллина, Марина Викторовна (1965) — литературовед, публицист, культуролог, преподаватель ЧелГУ, доктор филологических наук.
 Замятин, Алексей Петрович (1946—2009) — советский и российский математик, педагог, кандидат физико-математических наук(1979), доцент(1988).
 Карамышев, Георгий Петрович (1896—1956) — участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войны. Советский военный деятель. Генерал-майор.
 Смирнов, Михаил Дмитриевич (1929—2006) — композитор, заслуженный деятель искусств РФ (1981).
 Чуваргин, Павел Сергеевич (1921—2013) — в годы Великой Отечественной войны младший лейтенант, преподаватель военной подготовки снайперской школы, командир танкового учебного взвода. Советский футболист, чемпион РСФСР (1951 г.). Член Союза художников РСФСР с 1968 года.

Примечания

Ссылки 
 Район на сайте Курганской областной Думы
 Официальный сайт района
 Неофициальный сайт района

Упразднённые муниципальные районы Курганской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2022 году
Муниципальные округа Курганской области